Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Jamie Murray che hanno battuto in finale Joshua Goodall e Ross Hutchins 4-6, 6-3, 10-5.

Teste di serie

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)
  Ashley Fisher /  Tripp Phillips (quarti di finale)

 Eric Butorac /  Jamie Murray  (campione)
 Mahesh Bhupathi /  Justin Gimelstob (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2007
ATP Tour 2007